Психологическая готовность к школе — это системная характеристика психического развития ребёнка старшего дошкольного возраста, которая включает в себя сформированность способностей и свойств, обеспечивающих возможность выполнения им учебной деятельности, а также принятие социальной позиции школьника. Это уровень психологического развития ребёнка (6—7 лет), необходимый и достаточный для освоения школьной учебной программы в условиях обучения в коллективе сверстников.

Подходы к пониманию 
Существуют различные подходы в понимании психологической готовности к школе.

 1. Педагогический 
 Сформированность умений и навыков, необходимых для обучения в школе

Подход опирается на идею о том, что дети 5—6 лет имеют достаточно высокие интеллектуальные, физические и психические возможности для того, чтобы освоить часть программы первого класса(математика, грамота), что позволяет перенести её в подготовительную группу дошкольного учреждения. Это позволяет улучшить их подготовку к школьному обучению.

 2. Психологический
 Наличие необходимых для обучения новообразований, соответствующих предъявляемым требованиям современной школы

К ним относятся: определенный уровень развития познавательных интересов, готовность к принятию новой социальной позиции, самооценка, наличие опосредованной школьной мотивации (желание учиться), а также достаточное развитие интеллектуальной сферы, уровня общения и произвольного поведения. Особенно важным в данном подходе отмечается развитие мотивационной сферы. В результате соединения познавательной потребности ребёнка и его желания занять определенное место в системе доступных ему общественных отношений, в которых общение со взрослым протекает на новом уровне, возникает особенное личностное новообразование — «внутренняя позиция школьника». Она представляет собой новое отношение ребёнка к себе, социуму и окружающему миру и позволяет ему более успешно включиться в учебный процесс. Это выражается в реализации произвольного поведения ученика, сознательном формировании и достижении целей.
  Наличие необходимых предпосылок учебной деятельности

К ним относятся: умение ребёнка сознательно подчинять свои действия правилу, обобщенно определяющему способ действия; умение ребёнка ориентироваться на систему правил в работе; умение слушать и выполнять инструкции взрослого; умение работать по образцу; сформированность «учебно-значимых качеств» (мотивы учения, образное мышление, обучаемость и т. д.)

Структура 
Психологическая готовность к школе включает в себя готовности: личностную, умственную и волевую.

Личностная готовность 
Её составляющие:
 Мотивационная готовность — сформированность социальных мотивов (потребность в социальном признании, стремление к приобретению социально значимого статуса), а также сформированность и доминирование учебных и познавательных мотивов;
 Сформированность самооценки и Я-концепции — осознание ребёнком cвоих физических возможностей, умений, переживаний, а также способность оценить свои достижения и личностные качества;
 Коммуникативная готовность — готовность ребёнка к произвольному и продуктивному общению с учителем и сверстниками, в контексте учебной деятельности, наличие коммуникативной инициативы;
 Эмоциональная зрелость — освоение ребёнком социальных норм выражения своих чувств, отсутствие импульсивных реакций, сформированность высших чувств — эстетических (чувство прекрасного), интеллектуальных (радость познания), нравственных.

Интеллектуальная готовность 
Её составляющие:
 Познавательная готовность — переход к понятийному интеллекту, овладение основными мыслительными операциями (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, абстрагирование), способность действовать во внутреннем плане, понимание причинности явлений, наличие определенного набора знаний, представлений и умений.
 Речевая готовность — сформированность лексической, фонематической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функции речи; становление и развитие различных форм речи (монологическая — диалогическая; внешняя — внутренняя).
 Развитость восприятия, памяти, внимания и воображения — осознанность восприятия, использование системы сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий; большая опосредованность памяти и внимания; развитие сенсомоторной координации и мелкой моторики.

Волевая готовность 
Её составляющие:
 Готовность в сфере воли — возможность целеполагания и сохранения целей, способность к осуществлению волевого усилия, соподчинение мотивов.
 Развитие произвольности — способность ребёнка строить свое поведение и деятельность в соответствии с установленными правилами, осуществление действий по предлагаемым образцам, их контроль и коррекция.

Формирование психологической готовности к школе 
К концу дошкольного возраста происходит интенсивное развитие тех психологических качеств и свойств, которые обеспечивают формирование психологической готовности к школе. 

Ведущей деятельностью дошкольного возраста является сюжетно-ролевая игра, в которой формируются и закрепляются важные психологические качества и свойства. В рамках игровой деятельности меняется позиция ребёнка в отношении к окружающему миру и формируется координация своей точки зрения с другими возможными (децентрация), что способствует развитию мышления. В результате принятия игровой роли и ее осуществления ребёнок учится выделять правила и следовать им, что, в свою очередь, обеспечивает переход к сознательному и произвольному управлению своим поведением.

Также большое значение имеют продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, конструирование и др.), в которых развиваются высшие формы регуляции деятельности — планирование, коррекция, контроль.

Примечания

Литература 
 Божович Л. И. Личность и её формирование в детском возрасте. Спб.:Питер., 2008
 Божович Л. И. Проблема развития мотивационной сферы ребёнка // Изучение мотивации поведения детей и подростков. М., 1972.
 Венгер Л. А. Готов ли ваш ребёнок к школе /Л. А. Венгер; под ред. Т.Д. Марцинковская. — М.: Знание, 1994. — 192 с.
 Выготский, Л. С. Кризис семи лет: Собрание сочинений: в 6 т. / Л. С. Выготский. — М: Просвещение, 1984. — Т. 4. ~ 486 с.
 Выготский Л. С. О педологическом анализе педагогического процесса // Умственное развитие детей в процессе обучения: Сборник статей / Л. С. Выготский. — М.–Л.: Государственное учебно-педагогическое издательство, 1935. — С. 116—134
 Готовность к школе: развивающие программы / Под ред. И В. Дубровиной.— 6-е изд.— М.: Академический Проект, 2001.— 96 с
 Гуткина Н. И. Психологическая готовность к школе. 4-е изд., перераб. и дополи. СПб.: Питер, 2004. — 208 с.
 Карабанова О. А. Возрастная психология. Конспект лекций. М., «Айрисс-пресс», 2005 г., С.238. ISBN 5-8112-1353-0
 Кравцова Е. Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. — М.: Педагогика, 1991. — 152 с
 Салмина Н.Г. Игровая деятельность и готовность ребенка к школе // в сборнике Физиология развития человека. Тезисы Межд. конф., посвященной 65-летию Института возрастной физиологии РАО, июнь 2009, место издания М, 2009 тезисы
 Салмина Н.Г. Показатели готовности детей к школе и ее диагностика // в сборнике Тезисы Всесоюзной конференции “Научно-практические проблемы школьной психологической службы", место издания М, 1987
 Цукерман Г. А. Виды общения в обучении. Томск: Пеленг, 1993. — 268 с.

Детская психология
Педагогическая психология‎
Школьное образование